Tubero ist der Name folgender Personen:
 Lucius Aelius Tubero, Offizier und Geschichtsschreiber, um 58 v. Chr.
 Lucius Seius Tubero, römischer Suffektkonsul 18